Le Nouvelliste puede referirse a:

Le Nouvelliste (Haití), un diario haitiano, con sede en Puerto Príncipe, Haití.
Le Nouvelliste (Quebec), un periódico regional de Mauricie, con sede en Trois-Rivieres, Quebec, Canadá. 
Le Nouvelliste (Valais), un periódico regional de Valais, con sede en Sion, Suiza.